Varro je latinské příjmení:
 Marcus Terentius Varro Reatinus, římský právník a polyhistor 2. století př. n. l.
 Publius Terentius Varro Atacinus, římský básník 1. stol. př. n. l.

 Monte Varro, hora v Lombardsku.

Externí odkazy